Мату () — португальська власна назва.

Топоніми

Мату-Гросу
 Мату-Гросу-ду-Сул
 Маседу-ду-Мату — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Мату (Арока)